Кнопф () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Кнопф, Альфред Абрахам старший (1892—1984)— американский издатель, основатель издательства «Alfred A. Knopf».
 Кнопф, Михаил Платонович (1846—1910) —русский архитектор.
 Кнопф, Фернан (полное имя Фернан-Эдмон-Жан-Мари Кнопф, 1858—1921) — бельгийский художник, график, скульптор и искусствовед, главный представитель бельгийского символизма.